Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hastings Direct International Championships 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 2 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Eastbourne